Ревизор (фильм, 1933) — фильм 1933 года
 Ревизор (фильм, 1949) — фильм 1949 года, музыкальная кинокомедия режиссёра Генри Костера по мотивам пьесы «Ревизор» Н. В. Гоголя
 Ревизор (фильм, 1952) — фильм 1952 года режиссёра Владимира Петрова, экранизация пьесы «Ревизор» Н. В. Гоголя
 Ревизор (фильм, 1982) — фильм 1982 года
 Ревизор (фильм, 1996) — фильм 1996 года Сергея Газарова экранизация пьесы «Ревизор» Н. В. Гоголя
 Инкогнито из Петербурга — фильм 1977 года режиссёра Леонида Гайдая экранизация пьесы «Ревизор» Н. В. Гоголя